Bentleyville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bentleyville (Alabama)
 Bentleyville (Ohio)
 Bentleyville (Pennsylvania)